Села:
 Пишне — Кіровоградська область, Долинський район
 Пишне — Полтавська область, Лубенський район